Élisa descend de Élisabeth, qui signifie Maison de Dieu.

Prénom 
 Elisa de Cythère ou Elesa (?-375) est une sainte chrétienne, martyre assassinée sur l'île de Cythère par son propre père qui voulait la marier contre son gré.
 Elisa Giambelluca (1941-1986), laïque, professeure de mathématiques, vénérable catholique.

Titre 

 Élisa, film de Roger Richebé (1957) ;
 Élisa, film de Jean Becker (1995) ;
 Élisa, chanson de Serge Gainsbourg (1969) ;
 Elisa, série télévisée italienne (2003-2005).

Acronyme 
ELISA ou eLISA peut désigner :
 ELISA (où ELISA signifie enzyme-linked immunosorbent assay),  une méthode immuno-enzymatique ELISA utilisée en laboratoire.
 Evolved Laser Interferometer Space Antenna (eLISA), un projet d'observation des ondes gravitationnelles depuis l'espace.
 École d'ingénierie des sciences aérospatiales, une école d'ingénieur française habilitée en 2015

Autres 
 Elisa, un groupe de quatre satellites militaires d'information français
 Elisa, un lecteur audio libre
 Elisa, une chanteuse italienne
 Elisa, une entreprise finlandaise du secteur des télécommunications
 Terrain Élisa, un lieu-dit de l'île de La Réunion
 Square Élisa-Borey, square du  de Paris

Homonymie de titre

en:Élisa